Friedreich steht für:

 der deutsche Name von Wolanów in Niederschlesien, siehe Wigancice Żytawskie #Mittelweigsdorf, Friedreich, Maxdorf und Neugersdorf

Friedreich ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Friedreich (um 1799–1859), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Baptist Friedreich (1796–1862), deutscher Gerichtsmediziner und Dichter

Siehe auch:
 Friedreich-Ataxie, eine Erkrankung des Nervensystems